Metzler Orgelbau ist ein Schweizer Orgelbauunternehmen mit Sitz in Dietikon im Kanton Zürich.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1890 durch Jakob Metzler in Jenaz im Kanton Graubünden gegründet und um 1900 nach Felsberg verlegt. 1924 ging das Unternehmen unter der Leitung von Oskar und Albert Metzler an die zweite Generation über und wurde zunächst in J. Metzler & Söhne und 1927 in Metzler & Cie. umbenannt. Nachdem 1931 eine Zweigniederlassung in Dietikon eröffnet worden war, wurde 1933 der Unternehmenssitz dorthin verlegt und in der Folge das heutige Betriebsgebäude bezogen. Der Standort Felsberg wurde fortan als Zweigniederlassung fortgeführt.

Entgegen dem Trend zu elektropneumatischen und später elektrischen Spieltrakturen setzte Metzler ab 1937 wieder auf die konservative, bewährte und langlebige mechanische Traktur.

Ab 1949 trat das Unternehmen wieder unter dem Namen Metzler & Söhne auf. 1954 wurde die Zweigniederlassung Felsberg gelöscht. 1968 wurde in Felsberg die Tochtergesellschaft Orgelbau Felsberg AG gegründet, diese wurden 1971 verkauft und damit die Metzlerschen Aktivitäten in Felsberg definitiv aufgegeben.

Mit dem Geschäftsaustritt von Oskar Metzler senior wurde das Unternehmen 1975 unter der Leitung seiner beiden Söhne Oskar Metzler junior und Hansueli Metzler in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seit 2006 befindet sich die Metzler Orgelbau AG vollständig im Besitz von Hansueli Metzler und seinen beiden Söhnen Andreas und Mathias, die das Familienunternehmen in vierter Generation führen.

Werke (Auswahl)

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website der Metzler Orgelbau AG
 Orgel-Verzeichnis Schmidt: Metzler Orgelbau 
  3. November 2008
 Organ index: Metzler Orgelbau

Orgelbauunternehmen
Produzierendes Unternehmen (Schweiz)
Unternehmen (Dietikon)
Jenaz
Felsberg GR
Musikunternehmen (Schweiz)
Musikinstrumentenbau (Schweiz)